Egli est un nom propre suisse qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alphons Egli (1924-), homme politique suisse ;
 Andy Egli (1958-), footballeur suisse ;
 Andy Egli (1970-), hockeyeur suisse ;
 Beatrice Egli (1988-), chanteuse suisse germanophone ;
 Charles Émile Egli (1877-1937), illustrateur et peintre suisse naturalisé français ;
 Pascal Egli (1988-), skieur-alpiniste et athlète suisse ;
 Paul Egli (1911-1997), cycliste suisse.

Autres 
 Egli, fabricant de motos, entreprise fondée par Fritz Egli.

Patronyme suisse